Elisha Owusu (Montreuil, 7 november 1997) is een Frans-Ghanees voetballer die doorgaans als verdedigende middenvelder wordt ingezet. Hij verruilde Olympique Lyon in juni 2019 voor KAA Gent.

Clubcarrière 
Owusu is een jeugdproduct van Olympique Lyon. In het seizoen 2018/19 leende Lyon hem uit aan de Franse tweedeklasser FC Sochaux. In juni 2019 tekende hij een contract voor vier seizoenen bij KAA Gent.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t.e.m.3 mei 2022.

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van spelers van KAA Gent

Frans voetballer